Open365 — бесплатный онлайновый офисный пакет на базе LibreOffice Online. Свободная альтернатива Microsoft 365, которая позволяет редактировать или создавать документы в Интернете.

Open365 может синхронизировать документы либо с облачным хранилищем, либо между устройствами, где установлен клиент.

При регистрации у пользователя создается почтовый ящик вида ххх@open365.io и предоставляется 20GB облачного хранилища.

C апреля по декабрь 2016 года проводилось открытое бета-тестирование на сайте open365.io. Любой желающий мог попробовать Open365 как в браузере, так и через клиентское приложение для Windows, Mac, Linux и Android.

Теперь для использования необходимо установить собственный Open365-сервер.

Дополнительные функции 
 работа в группах
 чат
 почта
 список дел
 календарь

Ссылки 
 Страница проекта на GitHub

Источники 

Программное обеспечение по алфавиту
LibreOffice
Свободные офисные пакеты
Облачные приложения